

Patronyme 

 Henri Boucherat (1851-c.1922), journaliste, auteur dramatique et chansonnier français ;
 Louis Boucherat (1616-1699), magistrat français ;
 Nicolas I Boucherat (1515-1586), abbé de Cîteaux de 1571 à 1584 ;
 Nicolas II Boucherat (1562-1625), abbé de Cîteaux de 1604 à 1625.

Monument 
 La fontaine Boucherat, monument du  de Paris.